GNF 1 (1991/1992) był 36. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Tytułu nie obroniła drużyna Wydad Casablanca. Nowym mistrzem Maroka został zespół Kawkab Marrakech.

System punktacji 
 Zwycięstwo: 3 pkt
 Remis: 2 pkt
 Porażka: 1 pkt

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy 
 15 goli:
 Anaflous (FAR Rabat)
 9 goli:
 Ousmane  (Difaâ El Jadida)
 Smiri    (USM Oujda)

Zobacz też 
 GNF 1

Linki zewnętrzne 
 Site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football
 Championnat Du Maroc De Football Botola

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
1991 w piłce nożnej
1992 w piłce nożnej
1991 w Afryce
1992 w Afryce